Зачёт Кубка наций Кубка мира по биатлону 2014/15 рассчитывается по результатам индивидуальных гонок, спринтерских гонок и эстафет.

Курсивом выделены очки за гонки, после которых национальная сборная являлась лидером зачёта Кубка наций.

Система начисления очков 

В индивидуальных и спринтерских гонках в зачёт идут результаты 3 лучших спортсменов от страны. Например, в случае, если спортсмены одной страны займут все 3 призовых места в гонке, страна получит в зачёт Кубка наций 462 (160 + 154 + 148) очка.

Мужчины

Женщины

Примечания 

Очки Кубков Наций были пересчитаны после дисквалификаций Е.Глазыриной(Россия) 24 апреля 2018 у женщин и А.Печёнкина (Россия) 21 июня 2019 у мужчин. Их результаты были аннулированы.

Ссылки 
 Официальный сайт IBU
https://biathlonresults.com/

Кубок наций